Krathum Baen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Sakhon, Thailanda, cu o populație de 138.309 locuitori și o suprafață de 135,276 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 76 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Samut Sakhon